Deze lijst omvat de voetbalcoaches die de Duitse club Eintracht Frankfurt hebben getraind vanaf 1919 (voor zover bekend) tot op heden.

Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
Trainers